Склад збірної Португалії на чемпіонаті світу 2006 Головний тренер: Луїс Феліпе Сколарі 

Докладніше…Португалія
С 2006